Genouillac kan syfta på:
 Genouillac, Charente
 Genouillac, Creuse